L'édition 2012-2013 de la Jelen SuperLiga est la septième saison de la première division serbe de football. Seize clubs prennent part à la compétition, qui se tient du  au , et rencontrent leurs adversaires deux fois, à domicile et à l'extérieur. Le Partizan Belgrade, champion pour la cinquième fois d'affilée la saison précédente, tente de conserver son titre face aux quinze autres meilleurs clubs du pays.

Trois places sont directement qualificatives pour les compétitions européennes que sont la Ligue des Champions et la Ligue Europa, la quatrième place étant celle du vainqueur de la Coupe de Serbie.

La principale nouveauté du championnat cette saison est qu'il n'y a plus seulement deux équipes relégués en division inférieure, l'équipe classée  dorénavant une confrontation en matches aller-retour contre le  de deuxième division dont le vainqueur disputera la saison suivante en première division. Cependant, la dissolution du Hajduk Kula à l'issue de la saison annule le barrage et permet la promotion directe du FK Voždovac Belgrade,  de Prva Liga.

Les seize clubs participants 
 Étoile rouge de Belgrade
 Partizan Belgrade
 OFK Belgrade
 Javor Ivanjica 
 Vojvodina Novi Sad
 Jagodina 
 Hajduk Kula
 Rad Belgrade
 BSK Borča
 FC Smederevo
 Spartak Zlatibor Voda
 Sloboda Užice
 Radnički 1923
 Novi Pazar
 Radnički Niš – Promu de D2
 Donji Srem – Promu de D2

Compétition

Classement 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Annexes

Liens internes 
 Championnat de Serbie de football
 Coupe de Serbie de football

Lien externe 
  Résultats et classement complet sur le site de RSSSF.com

Championnat de Serbie de football
Serbie
Sport en Serbie en 2012
Sport en Serbie en 2013